BS est un sigle, qui signifie :
 En informatique, BS désigne BackSpace, qui correspond aussi bien à une touche standard du clavier qu'au code ASCII .
 Bande son d’un film, d’un spectacle, d’une vidéo.
 Bright Star, un catalogue d'étoiles plus connu sous le nom de Harvard observatory, Revised photometry.
 British Standards.
 Bullshit, expression d'anglais américain qui signifie littéralement « merde de taureau » ou « merde de bison ». Signifie « foutaise(s) », « connerie(s) » en français.
 Bibliothèques Sonores de l'Association des donneurs de voix.
 Bien-être social, au Québec : « être sur le BS ».
 Les Brigades spéciales étaient pendant la Seconde Guerre mondiale une police française spécialisées dans la traque aux « ennemis intérieurs », dissidents, prisonniers évadés, Juifs et réfractaires au STO.
Brawl Stars, jeu vidéo sorti par Supercell en 2018

 Brigade de spahis.
 La Connaught Bs est une version carrossée de la Connaught B.
 « Bachelor of Sciences » dans l'éducation américaine et anglo-saxonne
 Brevet Supérieur, un diplôme militaire délivré par la Marine nationale française.

BS ou bs est un code, qui signifie :
 Canton de Bâle-Ville, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays).
 Bahamas,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .bs,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 Le bosnien, langue parlée en Bosnie-Herzégovine, selon la norme ISO 639-1.
 .
 .
 un soudage réalisé des deux côtés (), selon le code de la codification européenne des modes d'assemblage.

Code
Code de canton suisse